Saletto steht für:

 Saletto (Venetien), eine Gemeinde in der Provinz Padua
 Saletto (Iseosee), ein Zufluss des Iseosees